De Halecostomi zijn een groep straalvinnige beenvissen. Het bestond oorspronkelijk uit twee families van oorspronkelijke, uitgestorven Teleostei, de Pholidophoridae en Oligopleuridae. In het moderne, cladistische systeem vormen ze, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram, de gemeenschappelijke groep van amia's (Amiiformes) en benige vissen, dus ze bevatten een veel groter aantal subtaxa.

Moleculaire genetische analyses van de verwantschappen tussen de straalvinnige vissen hebben echter aangetoond dat de amia (Amia calva) nauwer verwant is aan de beensnoeken (Lepisosteidae) dan aan de beenvissen. De naam Holostei (beenganoïden), die ook in het klassieke systeem wordt gebruikt, wordt gebruikt voor deze gemeenschappelijke groepering van de amia en beensnoeken. Mocht deze groepering in toekomstige analyses voortduren, dan zou de naam Halecostomi achterhaald zijn.

Het resultaat van de moleculaire analyse werd bevestigd door een vergelijkende studie van de skeletanatomie van primordiale nieuwvinnigen (Neopterygii) inclusief fossiele taxa.

Uitgestorven vissen
Straalvinnigen